Ликидамбар има више значења:

 Ликидамбар (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ликидамбар (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ликидамбар (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ликидамбар (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ликидамбар (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ликидамбар (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ликидамбар (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику